Pawlowitz è il nome delle seguenti località:
 Pawlowitz, oggi Pawłowice – comune polacco
 Pawlowitz, oggi Pavlovice u Přerova – comune ceco
 Groß Pawlowitz (lett.: «Pawlowitz grande»), oggi Velké Pavlovice – città ceca
 Morawetz Pawlowitz (lett.: «Pawlowitz morava»), oggi Moravecké Pavlovice – comune ceco